Вениами́н Степа́нов:
 Степанов, Вениамин Васильевич (1860—1931) — русский морской офицер, генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.
 Степанов, Вениамин Николаевич (1906—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель; Герой Социалистического Труда.
 Степанов, Вениамин Петрович (род. 1939) — судья Верховного суда России.